Tidan bezeichnet:

 einen schwedischen Fluss, siehe Tidan (Fluss)
 einen Ort der schwedischen Provinz Västra Götalands län, siehe Tidan (Ort)